Naczelna Dyrekcja Cesarskich Ceł Morskich – jeden z urzędów kontrolujących morską służbę celną w Chinach okresu cesarstwa.

Po przejściu w 1910 na emeryturę Roberta Harta, inspektora generalnego Cesarskiego Zarządu Ceł Morskich, rząd qingowski podjął próbę przejęcia kontroli nad, dotąd niezależnymi, morskimi urzędami celnymi. W tym celu utworzył instytucję, która miała sprawować nadzór nad tą częścią służby celnej i przesyłać raporty do odpowiedniego ministerstwa. Na jej czele stanął Mandżur Natong.

Została zlikwidowana natychmiast po groźbie wystosowania noty protestacyjnej przez ambasadę brytyjską.

Bibliografia 
 

Urzędy w cesarskich Chinach